Bouenza kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Bouansa, ort, departementet Bouenza, 
 Bouenza (departement), 
 Bouenza (vattendrag i Kongo-Brazzaville), departementet Bouenza,